Cakarija ima više značenja:
 Cakarija (Napulj)
 Cakarija (Torino)